Megamphopus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1869. Megamphopus ingår i familjen Isaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Megamphopus